Viktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Viktjärnen, sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Viktjärnen, sjö i Dals-Eds kommun, 
Viktjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (7,16 ha)
Viktjärnen, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (6,09 ha)
Viktjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,66 ha)
Viktjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn